Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1956 se dispute du  au .

Althea Gibson remporte le simple dames. En finale, elle bat Zsuzsa Körmöczy.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Bevis Hawton et Thelma Coyne Long.

En double mixte, la paire Thelma Coyne Long et Luis Ayala enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1956
Rome
Sport en Italie en 1956
Avril 1956
Mai 1956